

Patronyme 
Le patronyme Leblond est très répandu en Normandie (notamment dans la Seine-Maritime) et dans le nord de la France. Sa variante, Le Blond, se rencontre surtout dans le Cotentin.

 Alain Leblond (1957-), compositeur québécois de musique sacrée
 Alliaume Leblond (1992-), coureur cycliste français
 Ary Leblond, nom de plume de Aimé Merlo
 Auguste Leblond (1856-1934), homme politique français
 Auguste-Savinien Leblond (1760-1811), mathématicien français
 Chantal Leblond, journaliste québécoise
 Charles Gaston Leblond (1853-1938), général français
 Charles Philippe Leblond (1910-2007), biologiste québécois
 Daphné Leblond, réalisatrice de documentaire française
 Étienne Leblond (1801-1848), danseur français
 François Leblond (????- ),  haut fonctionnaire français (préfet)
 Jean  Leblond (vers 1590/1594-1666), éditeur d'estampes français
 Jean II Leblond (vers 1635-1709), éditeur d'estampes français, neveu de Jean I
 Jean-Baptiste Leblond, universitaire français
 Jean-Marc Lévy-Leblond (1940-), physicien et essayiste français
 Marius Leblond, nom de plume de Georges Athénas
 Michel Leblond (1932-2009), footballeur français
 Pierre-Luc Leblond (1985-), joueur québécois de hockey sur glace
 Sophie Leblond, scénariste québécoise

Variante Le Blond 
 Désiré Médéric Le Blond (1812-1886), homme politique français
 Guillaume Le Blond (1704-1781), mathématicien français
 Jean-Baptiste Alexandre Le Blond (1679-1719), architecte français
 Louis Charles Vincent Le Blond de Saint-Hilaire (1769-1809), général d'empire
 Aubrey Le Blond est le pseudonyme de Elizabeth Hawkins-Whitshed (1860-1934), alpiniste et auteur britannique.
 Une famille de hockeyeurs français : 
 Jean Le Blond
 Bernard Le Blond, frère du précédent
 Mathieu Le Blond, fils de Jean.

Voir aussi 
 Blond
 Abbé Leblond

Liens externes 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand